Појам кодификација се може односити на следеће:

 Кодификација (лингвистика) - кодификација књижевног језика
 Кодификација (право) - прибирање појединачних закона и њихово сређивање и уношење у једно јединствено систематско дело